Dioscorus (martelaar) (+253), Syrisch heilige
 Dioscorus van Alexandrië (+454), patriarch van Alexandrië (444-457)
 Dioscorus II, Grieks-orthodox patriarch van Alexandrië (516-517)
 tegenpaus Dioscurus (+530), kandidaat-paus (530)
 Dioscorus (gouverneur), gouverneur van Egypte (535-?)
 Dioscorus Benyamin Ataş (*1964), aartsbisschop van de Syrisch-Orthodoxe kerk in Zweden